Lionel ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Leo bedeutet auf Latein Löwe. Lionel heißt also der kleine Löwe.

Varianten 
 Leon
 Leonel
 Leonello
 Leonie
 Lion
 Lionello
 Lyonel

Namensträger

Lionel 

 Lionel of Antwerp, 1. Herzog von Clarence (1338–1368), Herzog von Clarence und Earl of Ulster
 Lionel Atwill (1885–1946), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Lionel Barrymore (1878–1954), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Lionel Bart (1930–1999), britischer Musical-Komponist
 Lionel Batiste (1931–2012), US-amerikanischer Jazz- und Blues-Musiker
 Lionel Blue (1930–2016), britischer Rabbiner, Autor, Journalist und Fernsehmoderator
 Lionel Carley (1936–2021), britischer Musikschriftsteller
 Lionel Davidson (1922–2009), britischer Thrillerautor
 Lionel Van Deerlin (1914–2008), US-amerikanischer Journalist und Politiker
 Lionel Djebi-Zadi (* 1982), französischer Fußballspieler
 Lionel Enguene (* 1996), kamerunischer Fußballspieler
 Lionel Ferbos (1911–2014), US-amerikanischer Trompeter des New Orleans Jazz
 Lionel Fontagné (* 1958), französischer Ökonom
 Lionel Grebot (* 1978), französischer Biathlet
 Lionel Hampton (1908–2002), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lionel Johnson (1867–1902), britischer Poet, Autor und Kritiker
 Lionel Jospin (* 1937), französischer Politiker und ehemaliger Premierminister
 Lionel Kieseritzky (1806–1853), französischer Schachmeister
 Lionel Lindon (1905–1971), US-amerikanischer, oscarprämierter Kameramann
 Lionel Lukin (1742–1834), britischer Kutschenmacher und Erfinder 

 Lionel Messi (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Lionel Miny (* 1991), französischer Radrennfahrer
 Lionel Penrose (1898–1972), britischer Psychiater, Genetiker, Mathematiker und Schachtheoretiker
 Lionel Régal (1975–2010), französischer  Bergrennfahrer
 Lionel Richie (* 1949), US-amerikanischer Sänger
 Lionel de Rothschild (1808–1879), britischer Politiker, erstes jüdisches Mitglied des britischen House of Commons
 Lionel Walter Rothschild, 2. Baron Rothschild (1868–1937), britischer Bankier und Zoologe
 Lionel Scaloni (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Lionel Stander (1908–1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Lionel Terray (1921–1965), französischer Bergsteiger
 Lionel Trilling (1905–1975) US-amerikanischer Literaturkritiker
 Lionel Wiener (1878–1940), belgischer Eisenbahningenieur
 Lionel Zouma (* 1993), französischer Fußballspieler

Als Zweiter Vorname 
 Jeffrey Lionel Dahmer (1960–1994), als The Milwaukee Monster bekannter US-amerikanischer Serienmörder
 Denys Lionel Page (1908–1978), britischer Altphilologe

Lyonel 
 Lyonel Feininger (1871–1956), deutsch-amerikanischer Maler, Grafiker und Karikaturist
 Lyonel Trouillot (* 1956), haitianischer Schriftsteller

Künstlername 
 Lionel der Löwenmensch (1890–1932), eigentl. Stephan Bibrowsky, bereiste als Zirkusattraktion die Welt
 Michael Lebron (* 26. August 1958), US-amerikanischer Radiomoderator und Verschwörungstheoretiker

Familienname 
 Frédéric Lionel (1908–1999), französischer Schriftsteller, Philosoph und Mystiker

Unternehmen 
 Lionel LLC, US-amerikanischer Hersteller von Modelleisenbahnen. Namensgeber war der Gründer Joshua Lionel Cowen.

Weiteres 
 Sir Lionel, Sagengestalt
 (9504) Lionel, Asteroid
 Lionel Town, Jamaika

Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Französischer Personenname